
Termin -{HCT}- ima više značenja.

 Hidrohlorotiazid, diuretik
 Hematokrit, mera proporcije zapremine krvi zauzete crvenim krvnim zrncima